Појам Пекос може да се односи на:

 Пекос (река), река у САД
 Пекос (Нови Мексико), је град у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Пекос (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас